«Упра́вління проце́сами переве́зень» (скорочено — «УПП») — факультет ПДУШСу, який навчає спеціалістів в галузі управління залізничним транспортом.

Історія 
В 1924 році на Сухопутному факультеті було утворено Експлуатаційне відділення, яке було остаточно виділено в окремий факультет 14 грудня 1929 року. На факультеті тоді готували тільки спеціалістів з організації перевезень на залізничному транспорті.

У роки німецько-радянської війни і Блокади Ленінграда протягом 1942-1944 років факультет навчав спеціалістів у Москві.

Після війни факультет почав готувати спеціалістів з іноземних держав, була створена лабораторія організації руху поїздів, також з орієнтацією на технічний прогрес більше часів було віддано вивченню математики, електротехніки і автоматики.

В 1966 році на кафедрі «Експлуатація залізниць» створюється лабораторія наукової організації управління виробництвом, через рік аналогічні лабораторії створюються й на інших кафедрах факультету.

В 1967 році створюється кафедра «Організація вантажної та комерційної роботи й організація завантажувально-розвантажувальних робіт» (нині — кафедра «Логістика й комерційна робота»), в 1975 році — кафедра «Теоретичні основи й автоматизація управління» (нині — «Інформатика та інформаційна безпека»).

В 1983 році факультет з Експлуатаційного було перейменовано на його сучасну назву — «Управління Процесами Перевезень».

В 1990 році на базі факультету був створений Науково-дослідний психологічний центр, який є найбільшою психологічною структурою російських залізниць; його методи використовуються при психологічному відборі оперативного персоналу на всіх залізницях ВАТ «РЗ».

В 1991 році створюється нова спеціальність — Економіка й управління на транспорті, а через рік — спеціальність «Бухгалтерський облік». З організацією факультету «Економіка й соціальне управління» ці спеціальності, а також кафедра Економіка транспорту, були передані туди.

В 1996 році була створена нова спеціальність «Комерція» для підготовки спеціалістів з управління ринком транспортних послуг

У 2001 році на Електротехнічному факультеті була створена спеціальність «Комплексне забезпечення інформаційної безпеки автоматизованих систем», яка через рік була передана на факультет «УПП».

У 2005 році на факультеті відкрита спеціальність «Інформаційна безпека телекомунікаційних систем».

Сучасність 
Нині на факультеті можна навчитися наступним спеціальностям:
 Організація перевезень і управління на транспорті (залізничному; скорочене позначення навчальних груп: УПП-, УПЛ-, УПМ-);
 Комерція (торгова справа) (скорочене позначення навчальних груп: К-);
 Комплекс забезпечення інформаційної безпеки автоматизованих систем (скорочене позначення навчальних груп: КИБ-);
 Інформаційна безпека телекомунікаційних систем (скорочене позначення навчальних груп: БТС-).
Також для практичних занять існує навчальна лабораторія, яка являє собою макет залізниці, який керується сучасним устаткуванням управління перевезеннями залізничним транспортом.

Посилання 
Факультет на сайті ПДУШСу

Петербурзький державний університет шляхів сполучення
Факультети